Лонаге́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-14. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31282.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 8 км к северу от Тулузы.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 7149 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 4814 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 3783 были экономически активными, 1031 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 3783 активных жителей работали 3422 человека (1742 мужчины и 1680 женщин), безработных было 361 (163 мужчины и 198 женщин). Среди 1031 неактивных 480 человек были учениками или студентами, 295 — пенсионерами, 256 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1845 год). Исторический памятник с 1993 года
 Кирпичный завод в поместье Миремон (1829—1830 годы). Исторический памятник с 1984 года
 Церковь Св. Варфоломея

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна